A delegação do estado de Anambra na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões de Anambra Central, Anambra do Sul e Anambra do Norte, além de onze deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Anambra Leste/Oeste, Anaocha/Njikoka/Dunukofia, Aguta, Nnewi Norte/Sul/Ekwusigo, Onitsha Norte/Sul, Awka Norte/Sul, Orumba Norte/Sul, Ihiala, Oyi/Ayamelum, Idemili Norte/Sul, e Ogbaru.

Quarta República (1999–presente)

4ª Legislatura (1999–2003)

5ª Legislatura (2003–2007)

6ª Legislatura (2007–2011)

7ª Legislatura (2011–2015)

8ª Legislatura (2015–2019)

9ª Legislatura (2019–2023) 

Anambra (estado)
Anambra